Wahlkreis 85 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 85
 Landtagswahlkreis 85